Фотопулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Фотопулос, Василис (1934—2007) — греческий художник и режиссёр.
 Фотопулос, Мимис (1913—1986) — греческий актер.
 Фотопулос, Такис (род. 1940) — греческий писатель.